Елюга — топоним Архангельской области России:
 Елюга — приток Ёрги;
 Елюга — приток Вели;
 Елюга — приток Малой Илеши;
 Нижняя Елюга — приток Пинегской Ёнталы;
 Малая Елюга — урочище.